Kelstrup (Haderslev), een plaats in de Deense regio Zuid-Denemarken
Kelstrup (Odsherred), een plaats in de Deense regio Seeland